Altramuz puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anagyris foetida; o 
 el nombre común de la planta Lupinus albus.

Arabismos